Osówka (gromada w powiecie lipnowskim)
 Osówka (gromada w powiecie lipskim) (iłżecki/lipski)
także:
 Ossówka (gromada) (powiat aleksandrowski)